«Славутич» — торговая марка пива, выпускаемого компанией Carlsberg Ukraine.

Награды 
Различные сорта пива «Славутич» неоднократно занимали призовые места на международных выставках:
 международный конкурс пива в городе Сочи,
 международный конкурс «Золотые торговые марки — 2003» в Киеве,
 международный профессиональный конкурс пива, слабоалкогольных напитков и минеральных вод в Киеве,
 крупнейшая выставка вин и сыров в Торонто (Канада).

Примечания

Ссылки 
 Славутич
 на сайте Славутич, Carlsberg Group
 пивные этикетки Славутич

Пиво Украины
Carlsberg Group